Robert Livingston puede referirse a:
Robert Livingston (actor), actor estadounidense;
Robert R. Livingston, padre fundador de Estados Unidos;
Robert Livingston Stevens, inventor estadounidense.